Mentuhotep, o Montuhotep, può riferirsi a vari personaggi vissuti nell'antico Egitto:

XI dinastia egizia
Mentuhotep I (Tepia) – antenato della dinastia
Mentuhotep II – faraone
Mentuhotep III – faraone
Mentuhotep IV – faraone

XIII dinastia
Mentuhotep V – faraone
Mentuhotep VI – faraone
Mentuhotep – "grande sposa reale"

XVII dinastia
Mentuhotep VII – faraone